

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Popówek – część wsi Kanie w woj. mazowieckim, w pow. pruszkowskim, w gminie Brwinów
 Popówek – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pleszewskim, w gminie Gołuchów

Zobacz też 
 Popówek Włościański